|-
| (33301) 1998 KH47||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33302) 1998 KV48||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33303) 1998 KW48||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33304) 1998 KH50||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33305) 1998 KQ50||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33306) 1998 KT50||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33307) 1998 KX52||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33308) 1998 KR53||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33309) 1998 KY53||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33310) 1998 KF54||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33311) 1998 KX54||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33312) 1998 KG57||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33313) 1998 KJ60||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33314) 1998 KX60||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33315) 1998 KA63||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33316) 1998 KY65||||27 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33317) 1998 MT5||||19 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33318) 1998 MU9||||19 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33319) 1998 MJ41||||28 червня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (33320) 1998 OP12||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (33321) 1998 QL||1998 QL||17 серпня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (33322) 1998 QQ5||||19 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33323) 1998 QN53||||23 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (33324) 1998 QE56||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33325) 1998 RH3||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33326) 1998 RJ4||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33327) 1998 RV4||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33328) 1998 RV41||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33329) 1998 RY77||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 33330 Бареж (Bareges)||1998 SW||16 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (33331) 1998 SY21||||23 вересня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (33332) 1998 SN34||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33333) 1998 SP66||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (33334) 1998 VM4||||11 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (33335) 1998 VQ4||||11 листопада 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (33336) 1998 VF7||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33337) 1998 VA11||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33338) 1998 VF21||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33339) 1998 VR32||||15 листопада 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (33340) 1998 VG44||||14 листопада 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Джефрі Ларсен,Нікол Данзл,Аріанна Ґлезон
|-
| (33341) 1998 WA5||||19 листопада 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (33342) 1998 WT24||||25 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33343) 1998 XT10||||15 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (33344) 1998 XN13||||15 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (33345) 1998 XC14||||15 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (33346) 1998 XD14||||15 грудня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (33347) 1998 XJ35||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33348) 1998 XO39||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33349) 1998 XF72||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33350) 1998 XY86||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33351) 1998 XZ89||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33352) 1998 XF95||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33353) 1998 XU95||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33354) 1998 YZ16||||22 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33355) 1998 YJ19||||25 грудня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33356) 1999 AM3||||9 січня 1999||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (33357) 1999 AX5||||12 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33358) 1999 AD8||||13 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33359) 1999 AD19||||13 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33360) 1999 AK25||||15 січня 1999||Астрономічна обсерваторія Монте-Аґліале||Сауро Донаті
|-
| (33361) 1999 AU25||||15 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (33362) 1999 BP1||||16 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (33363) 1999 BO4||||19 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (33364) 1999 BX5||||20 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (33365) 1999 BQ6||||20 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (33366) 1999 BF7||||21 січня 1999||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (33367) 1999 BD8||||22 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (33368) 1999 BD9||||22 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (33369) 1999 BE11||||20 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (33370) 1999 BQ11||||20 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (33371) 1999 BS11||||21 січня 1999||Коссоль||ODAS
|-
| (33372) 1999 BP23||||18 січня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33373) 1999 BL28||||17 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (33374) 1999 CE2||||6 лютого 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (33375) 1999 CD4||||9 лютого 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 33376 Меді (Medi)||||6 лютого 1999||П'яноро||Вітторіо Ґоретті
|-
| 33377 Вечернічек (Vecernicek)||||12 лютого 1999||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец
|-
| (33378) 1999 CE14||||13 лютого 1999||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава
|-
| (33379) 1999 CX23||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33380) 1999 CC33||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33381) 1999 CD33||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33382) 1999 CE33||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33383) 1999 CV36||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33384) 1999 CV42||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33385) 1999 CY46||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33386) 1999 CJ48||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33387) 1999 CA49||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33388) 1999 CH50||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33389) 1999 CZ50||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33390) 1999 CJ51||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33391) 1999 CN51||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33392) 1999 CH54||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33393) 1999 CL54||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33394) 1999 CR54||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33395) 1999 CU54||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33396) 1999 CU56||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33397) 1999 CG57||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33398) 1999 CQ58||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33399) 1999 CC59||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (33400) 1999 CJ59||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

33300